Архимович — українське прізвище.

Відомі носії 
 Архимович Борис Олександрович (1939-2008) — український піаніст, педагог.
 Архимович Зиновій Алоїзович — український педагог-математик, громадський діяч.
 Архимович Лідія Борисівна — український мистецтвознавець
 Архимович Олександр Зиновійович — український ботанік.

Українські прізвища
Прізвища на -ич